Prüß ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Prüß, deutscher Mediziner und Neurologie-Professor
 Holger Prüß (* 1960), deutscher Sprachheilpädagoge und Stottertherapeut
 Jens Reimer Prüß (* 1950), deutscher Journalist und Fachbuchautor
 Johann Prüß (1447–1510), deutscher Drucker, Verleger und Buchhändler
 Max Prüß (1888–1962), deutscher Bauingenieur und Baudirektor

Siehe auch:
 Prüss
 Prüßberg